

Télévision 

 Second Souffle (), téléfilm américain de Kathy Bates diffusé en 2005 ;
 Second Souffle (), épisode de la saison 8 de Dr House diffusé en 2011.

Cinéma 

 Un second souffle (), film franco-allemand de Gérard Blain sorti en 1978 ;

 Le Second Souffle (), film américain de George C. Wolfe sorti en 2014.

Littérature 

 Le Second Souffle, livre de Philippe Pozzo di Borgo publié e 2001, adapté au cinéma sous le titre Intouchables.

Musique 

 Second Souffle, album de Sat l'Artificier sorti en  ;
 Second Souffle, album de Saïk sorti en .

Voir aussi